Cavalcabò – famiglia feudale di parte guelfa e di origine obertenga

Architettura
 Palazzo Zanetti-Cavalcabò – edificio storico di Montanara, nel comune italiano di Curtatone

Persone
 Andreasio Cavalcabò – politico italiano e marchese di Viadana
 Carlo Cavalcabò – nobile italiano, signore di Cremona dal 1307
 Carlo Cavalcabò – politico italiano, signore di Cremona dal 1404
 Claudio Augusto Cavalcabò Fratta – nobiluomo, giornalista e dirigente d'azienda italiano
 Gaspare Antonio Baroni Cavalcabò – pittore italiano
 Giacomo II Cavalcabò – politico italiano
 Guglielmo Cavalcabò – condottiero italiano
 Guglielmo Cavalcabò – politico italiano
 Ugolino Cavalcabò – condottiero italiano